Департамент Ногоя  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 4282 км². Население — 39026 человек. Плотность населения — 9,10 чел./км².

Административный центр — Ногоя.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Парана, Вильягуай
на востоке — с департаментом Тала
на юге — с департаментом Гуалегуай
на юго-западе — с департаментом Виктория
на западе — с департаментом Дьяманте

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:
Ногоя
Арангурен
Эрнандес
Лукас-Гонсалес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос